Existem dois condados com o nome Stanton nos Estados Unidos:
 Condado de Stanton (Kansas)
 Condado de Stanton (Nebraska)

Desambiguações de topônimos